Hylkysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hylksaari, ö, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Vrakholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Hylkysaari (ö i Finland), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar